Gerhart-Hauptmann-Schule steht für:

 Gerhart-Hauptmann-Schule (Berlin), ehemalige Schule und später von Flüchtlingen besetzte Unterkunft in Berlin-Kreuzberg
 Gerhart-Hauptmann-Schule Grund- und Werkrealschule Heilbronn
 Gerhart-Hauptmann-Schule (Kassel), ehemalige Schule mit denkmalgeschütztem Gebäude in Kassel
 Gerhart-Hauptmann-Schule (Kiel), Grund- und Hauptschule und jetzt auch Kulturschule am Kieler Ostufer

Siehe auch:
 Gerhart-Hauptmann-Gymnasium